Кримски се може односити на:
 Крим (вишезначна одредница)
 Кримљани, вишезначна одредница
 Кримскотатарски језик, туркијски језик